Соревнования женщин в плавании на 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в бассейне спорткомплекса «Форо Италико» в Риме 1 и 2 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 1 августа в 9:27 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:30, а финал — 2 августа.

Юлия Ефимова стала первой в истории россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в плавании в бассейне на всех дистанциях. В предварительном заплыве Ефимова установила рекорд чемпионатов мира и рекорд Европы (30,24), всего на 0,01 сек хуже мирового рекорда. В финале Ефимова установила новый мировой рекорд (30,09). Быстрее прежнего мирового рекорда также проплыли серебряный призёр Ребекка Сони, установившая рекорд Америки (30,11), и бронзовый призёр Сара Кацулис, установившая рекорд Океании (30,16).

Призёры

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Валентиной Артемьевой и Аннамэй Пирс 1 августа.

Финал

Примечания 
 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки),

Ссылка 
 Результаты 

50 м, брасс, женщины